Vušković ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Vušković (* 1981), kroatischer Fußballspieler 
 Luka Vušković (* 2007), kroatischer Fußballspieler

 Moreno Vušković (* 2003), kroatischer Fußballspieler